Харалсон има више значења:
 Округ Харалсон (Џорџија)
 Харалсон (Џорџија)